Насхорн — германская самоходная артиллерийская установка (САУ) периода Второй мировой войны
 Nashorn (движок JavaScript) — движок JavaScript, разрабатываемый компанией Oracle.

См. также 
 Nashorn, Zebra & Co. — немецкий телесериал.